Bubenrode ist:

 ein Weiler in der Gemeinde Malsfeld in Nordhessen, siehe Bubenrode (Malsfeld)
 der ursprüngliche Name einer Gemeinde in Mittelfranken, siehe Bubenreuth